Amiga Disk Format – format plików komputerów Amiga
 Australian Defence Force – służby obrony militarnej Australii
 Automatic Document Feeder – automatyczny podajnik oryginałów w skanerach i urządzeniach wielofunkcyjnych
 Automatyczny radiokompas, radiokompas ADF (ang. Automatic Direction Finder) – rodzaj radionamiernika stosowanego w radionawigacji